Oleșești se poate referi la:
Oleșești, Buzău
Oleșești, Vrancea